Битва при Пидне:

 Битва при Пидне — сражение Третьей Македонской войны.
 Битва при Пидне — сражение произошло в 148 году до н. э. между римскими легионами и силами македонского лидера Андриска.